Folk Songs (« chansons de musique folk ») est le titre de plusieurs albums de musique. 

Folk Songs est un album de Jan Garbarek ;
Folk songs est une œuvre du compositeur italien Luciano Berio ;
Folk Songs est une série d'albums et de vidéos interprétés par divers artistes japonais du Hello! Project :
Folk Songs, album sorti en 2001
Folk Days, vidéo tirée de Folk Songs, sortie en 2002
Folk Songs 2, album sorti en 2002
Folk Songs 3 (FS3), album sorti en 2003
Folk Songs 3 Live, vidéo sortie en 2003 
Folk Songs 4 (FS4), album sorti en 2003
Folk Songs 5 (FS5 / Sotsugyō / Graduation), album sorti en 2004